Simonne Mathieu e Billie Yorke hanno battuto in finale Jadwiga Jędrzejowska e Susan Noel 2-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1936